Ризи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ризи, Анна (1835—?) — итальянская женщина родом из Рима, натурщица нескольких видных живописцев XIX века, муза и возлюбленная немецкого живописца Ансельма Фейербаха.
 Ризи, Дино (1916—2008) — итальянский кинорежиссёр, один из ведущих комедиографов Италии.
Ризи, Умберто (род. 1940) — итальянский легкоатлет и тренер.

См. также